

Населені пункти та їхні частини
 Пшиходи — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Пшиходи — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Пшиходи — частина села Анелювка в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Пшиходи — частина села Дембіна в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пшиходи — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки